

Geografia 
 Belmont-sur-Rance – comune francese nel dipartimento dell'Aveyron nella regione dell'Occitania
 Langrolay-sur-Rance – comune francese nel dipartimento delle Côtes-d'Armor nella regione della Bretagna
 La Vicomté-sur-Rance – comune francese nel dipartimento delle Côtes-d'Armor nella regione della Bretagna
 Le Minihic-sur-Rance – comune francese nel dipartimento dell'Ille-et-Vilaine nella regione della Bretagna
 Pleudihen-sur-Rance – comune francese nel dipartimento delle Côtes-d'Armor nella regione della Bretagna
 Plouër-sur-Rance – comune francese nel dipartimento delle Côtes-d'Armor nella regione della Bretagna
 Rance – fiume in Bretagna, nella Francia occidentale
 Rancé – comune francese nel dipartimento dell'Ain della regione dell'Alvernia-Rodano-Alpi
 Saint-Samson-sur-Rance – comune francese nel dipartimento delle Côtes-d'Armor nella regione della Bretagna
 Saint-Sernin-sur-Rance – comune francese nel dipartimento dell'Aveyron nella regione dell'Occitani
 Sivry-Rance – comune belga nella provincia vallona dell'Hainaut

Persone 
 Armand Jean Le Bouthillier de Rancé – abate francese riformatore dell'Ordine cistercense e fondatore di quello dei monaci Trappisti

Altro 
 De Rance Corporation – storica organizzazione caritatevole della Chiesa Cattolica
 John Rance, Gentleman – cortometraggio muto del 1914
 Ritratto di Armand Jean Le Bouthillier de Rancé – dipinto del pittore francese Hyacinthe Rigaud